Се́льское поселе́ние Желябовское — муниципальное образование в Устюженском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Посёлок имени Желябова.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3665-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Устюженского муниципального района и о внесении изменений в закон области „Об установлении границ Устюженского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав“»

Население

Состав сельского поселения 

20 ноября 2020 года были упразднены деревни Остров и Ярцево.

Примечания 

Муниципальные образования Устюженского района
Сельские поселения Вологодской области